kołacz – rodzaj pieczywa
 kołacz – inaczej sękacz
 kołocz śląski – placek popularny na Górnym Śląsku
 W Polsce 
 Kołacz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy 
 Kołacz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Kołacz –  gromada w powiecie białogardzkim
 Kołacz – wzgórze na Przedgórzu Sudeckim